Стадионная серия НХЛ 2018 () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2017/2018 между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мейпл Лифс», который состоялся 3 марта 2018 года на стадионе Военно-морской академии в Аннаполисе. Матч закончился победой «Кэпиталз» со счётом 5:2.

Предыстория 
О проведении матча было объявлено комиссаром лиги Гэри Беттмэном на пресс-конференции 29 мая 2017 года.

Для «Кэпиталз» этот матч стал третьим матчем на открытом воздухе, также как и для «Мейпл Лифс». В сезоне 2017/18 команды уже дважды встречались между собой, одержав по одной победе.

Перед матчем «Вашингтон» провёл в сезоне 64 игры, в которых одержал 36 побед, потерпел 28 поражений (7 из которых в овертайме и по буллитам) и с 79 очками занимал 1-е место в Столичном дивизионе. «Торонто» в 66 матчах одержал 39 побед, потерпел 27 поражений (7 в дополнительное время и буллитах) и набрав 85 очков занимал 3-е место в Атлантическом дивизионе.

Стадион  
«Нэви-Марин Корпс Мемориал-стэдиум» является домашним стадионом для футбольной команды Военно-морской академии и клуба «Чизпик Бэйхокс», выступающего в Главной лиги лакросса. Вместимость стадиона составляет около 34 000 зретелей.

20 февраля на стадионе начались работы по монтажу хоккейной площадки.

Матч

Отчёт

Три звезды матча 
 Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»). 1 гол, 2 результативные передачи;
 Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»). 1 гол, 2 результативные передачи;
 Никлас Бекстрём («Вашингтон Кэпиталз»). 1 гол, 2 результативные передачи.

Составы команд

Примечания 

НХЛ в сезоне 2017/2018
2018 год в хоккее
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мейпл Лифс
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Мэриленде
Стадионная серия НХЛ